Азербайджан участва на олимпийски игри за първи път със самостоятелен отбор през 1998 г. и се представя на всички летни и зимни олимпийски игри оттогава насам. Преди това азербайджански атлети се състезават като част от съветския олимпийски отбор от 1952 до 1988 г., а след разпадането на Съветския съюз – като част от Обединения отбор през 1992 г.

Азербайджански атлети са спечелили общо 44 олимпийски медала в джудо, таекуон-до, спортна стрелба, кану, борба, вдигане на тежести и бокс. Азербайджанският национален олимпийски комитет е създаден през 1992 г. и признат от Международния олимпийски комитет през 1993 г.

Таблици с медали

Медали от летни олимпийски игри

Медали от зимни олимпийски игри

Медали по спорт

Списък на медалистите

Знаменосци 

 Летни олимпийски игри

 Зимни олимпийски игри

Източници